

Населені пункти та їхні частини
 Войцехово — село в гміні Семьонтково Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Войцехово — село в гміні Вицько Лемборського повіту Поморського воєводства
 Войцехово — село в гміні Ходув Кольського повіту Великопольського воєводства
 Войцехово — село в гміні Седлець Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Войцехово — село в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Войцехово — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Войцехово — село в гміні Ярачево Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Войцехово — частина села Лесьна-Підляська в гміні Лешна-Подляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Войцехово — частина села Вулька-Войцехувек у гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Войцехово — частина села Ліпа в гміні Ричивул Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Войцехово — осада в гміні Орнета Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Войцехово — осада в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства

Примітки